Змагання з дзюдо у ваговій категорії до 60 кілограм серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли 6 серпня. Участь взяли 35 спортсменів з 35 країн.

Призери

Розклад

Сіяні спортсмени 
Посів відбувається на основі олімпійського кваліфікаційного рейтингу IJF.

<ol start="1">
  
  
  
  

<ol start="5">

Змагання

Фінал

Втішний раунд

Турнір

Секція 1

Секція 2 
{{Турнір32
|RD1=Перший раунд
|RD2=Другий раунд
|RD3=1/8 фіналу
|RD4=Чвертьфінал
|RD5=Півфінал

|RD1-team11= |RD1-score11=000
|RD1-team12= |RD1-score12=100

|RD2-team01= |RD2-score01=011
|RD2-team02= |RD2-score02=000
|RD2-team03= |RD2-score03=000
|RD2-team04= |RD2-score04=101
|RD2-team05= |RD2-score05=001
|RD2-team06= |RD2-score06=000
|RD2-team07= |RD2-score07=000
|RD2-team08= |RD2-score08='''001
|RD2-team09=

Посилання 
 Олімпійський турнір  на сайті judobase.org 
 Дзюдо до 60 кг чоловіки  на офіційному сайті Олімпійських ігор 2016    

Дзюдо на літніх Олімпійських іграх 2016